Конакри — топоним.

 Конакри — столица Гвинеи с 1958 года.
 Конакри (аэропорт) — международный аэропорт, обслуживающий город Конакри.
 Конакри (радиостанция) — радиостанция, действующая в городе Конакри.
 Конакри (стадион) — футбольный стадион, расположенный в городе Конакри.